Первая лига 1990/1991 () — 65-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1990/1991
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1990 году
Спорт в Чехословакии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991